Idzi steht für:

 die polnische Form des männlichen Vornamens Ägidius

Idzi ist der Familienname folgender Personen:

 Dorota Idzi (* 1966), polnische Moderne Fünfkämpferin